

Geografia 
 Striano – comune italiano della città metropolitana di Napoli in Campania

Persone 
 Enzo Striano – scrittore e giornalista italiano
 Salvador Striano – attore argentino
 Salvatore Striano – attore italiano
 Tricia Striano – psicologa statunitense